Juan del Castillo puede referirse a

 Juan del Castillo (?-1535), eclesiástico español, condenado por la Inquisición por pertenecer a los alumbrados y ejecutado en 1535.
 Juan del Castillo (c. 1590- c. 1657), pintor barroco español, maestro de Bartolomé Esteban Murillo.
 Juan del Castillo (1595-1628), misionero español martirizado en Paraguay.
 Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800), dramaturgo español